«Принц и танцо́вщица» () — британо-американская романтическая комедия 1957 года режиссёра Лоренса Оливье, который также исполняет главную роль вместе с Мэрилин Монро. Фильм является экранизацией пьесы Теренса Реттигена «».

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в Лондоне в июне 1911 года. На коронацию Георга V прибыли многочисленные гости, среди них принц-регент королевства Карпатия Чарльз. Карпатия — вымышленное балканское государство, которое авторы фильма наделили четвёртой по численности армией в Европе и развитой сетью железных дорог. Поэтому Форин-офис стремится привлечь правителя Карпатии на свою сторону в приближающейся войне, и для этого назначает главу дальневосточного департамента Нортбрука конюшим регента и поручает ему всячески потакать его слабостям. Чарльз и Нортбрук отправляются в театр на легкомысленный водевиль старой знакомой регента Мэйси Спингфилд. Во время антракта они заходят за кулисы, чтобы познакомится с актрисами. Из них Чарльзу больше всех понравилась Элси Марина и он через Нортбрука приглашает навестить его вечером в посольстве Карпатии. Однако Элси роль любовницы на одну ночь не прельщает. Она заводит с регентом тонкую игру, результаты которой превосходят её самые смелые ожидания: ей удаётся очаровать не только его, но и его тёщу (вдовствующую королеву), которая делает Элси своей фрейлиной и везёт в Вестминстерское аббатство на коронацию Георга V, и короля Николаса (сына регента), который приглашает её на бал по случаю коронации.

В ролях

Производство 
«Принц и танцовщица» — единственный фильм с участием Мэрилин Монро, снятый не в США, также это один из двух фильмов кинокомпании Marilyn Monroe Productions (второй —  снятый годом ранее фильм «Автобусная остановка»).

Пьеса, по которой снят фильм, была написана Теренсом Реттигеном в 1953 году. В том же году она шла в течение 8 месяцев в лондонском театре  с Лоренсом Оливье и его женой Вивьен Ли в главных ролях. Компания Мэрилин Монро приобрела права на экранизацию пьесы, Реттиген адаптировал сценарий, Лоренс Оливье выступил в качестве режиссёра и продюсера. Ричард Уоттис и Джереми Спенсер играли в фильме те же роли, что и в лондонской постановке спектакля.

Съёмки проходили с начала августа по середину ноября 1956 года на киностудии  недалеко от Лондона.

Премьера фильма состоялась в Лондоне и Лос-Анджелесе 3 июля 1957 года, его распространением занималась компания Warner Bros..

Именно во время съёмок этого фильма происходили события биографического фильма «7 дней и ночей с Мэрилин».

Критика

Награды и номинации 
 1958 — Пять номинаций на премию Британской киноакадемии;
 1958 — Награда «Давид ди Донателло» лучшей актрисе — Мэрилин Монро;
 1957 — Награда Национального совета кинокритиков США актрисе второго плана — Сибил Торндайк.

Примечания

Ссылки 
 
 

Экранизации произведений Теренса Реттигена
Кинокомедии США
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1957 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы США 1957 года
Фильмы Великобритании 1957 года
Фильмы Лоренса Оливье